«Арыс» () — казахстанский футбольный клуб из одноимённого города.

Статистика

Руководство клуба и персонал

Текущий состав 
По состоянию на 19 марта 2023 года.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 footballfacts.ru

Футбольные клубы Казахстана